Mystique – produttore di videogiochi
 Mystica (Mystique) – personaggio dei fumetti
 Mystique – schede grafiche per computer
 Mystique – autovettura della Mercury